Die 14. Etappe der Tour de France 2017 fand am 15. Juli 2017 statt. Sie führte als hügelige Etappe über 181,5 Kilometer an den Südrand des Zentralmassivs von Blagnac nach Rodez. Es gab einen Zwischensprint in Rabastens nach 55,5 Kilometern sowie zwei Bergwertungen der 3. Kategorie. Der Schlussanstieg in Rodez maß 570 Meter bei 9,6 Prozent Steigung.

Etappensieger wurde im Bergaufsprint des dezimierten Vorderfelds Michael Matthews vor Greg Van Avermaet. Der Tagessiebte Chris Froome hatte eine Sekunde Rückstand und übernahm von Fabio Aru, der am Beginn der Schlusssteigung schlecht platziert war und mit 25 Sekunden Rückstand 30. wurde, das Gelbe Trikot. Zu Beginn der Etappe attackierten Thomas Voeckler, Maxime Bouet, Thomas De Gendt und Timo Roosen, zu denen später Reto Hollenstein stieß. Nachdem De Gendt als letzter Ausreißer 13 Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde, attackierte Maurits Lammertink, dem Nikias Arndt, Damiano Caruso und Pierre-Luc Périchon folgten. Arndt und Caruso kooperierten nicht, da sie die Interessen von Matthews und Van Avermaet schützten, und diese Gruppe wurde vier Kilometer vor dem Ziel eingeholt.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 14. Etappe der Tour de France 2017

Etappe 14
201714
Sport (Blagnac)
Sportveranstaltung in Rodez